Le S'Kleenderfel, (en français : la maison archaïque) est la maison la plus ancienne de la ville alsacienne de Weyersheim.

Historique 

C'est une maison à colombages construite au .

Notes et références 

Histoire de l'Alsace
Patrimoine architectural dans le Grand Est
Maison dans le Bas-Rhin